Chemie Guben steht für:
 BSG Chemie Guben, ehemalige Betriebssportgemeinschaft aus Guben
 SV Chemie Guben, Sportverein aus Guben